Хроміт — мінерал
 Хроміт — вогнетривкий матеріал з хромистого заліза; застосовують у металургії
 Хроміти — те ж саме, що й хромові руди
 Хроміти — солі гіпотетичної хромітної кислоти (аніон CrO2-). За IUPAC мають назву хромати(III)